Мышца, противопоставляющая большой палец кисти () — мышца кисти.

Имеет форму тонкой треугольной пластинки и залегает под короткой мышцей, отводящей большой палец кисти. Начинается от бугорка кости-трапеции и удерживателя сгибателей. Прикрепляется к наружному краю I пястной кости.

Функция 

Противопоставляет большой палец мизинцу, притягивая к ладони его пястную кость.

Примечания 

Мышцы верхней конечности